Лига КОНКАКАФ (, ) — бывший ежегодный футбольный турнир, проводимый КОНКАКАФ среди клубов стран Карибского бассейна, Центральной и Северной Америки. О создании турнира было объявлено в 8 мая 2017 года. В 2019 году формат турнира расширен с 16 (2017-2018 годы) до 22 команд.
В соревновании участвуют 22 команды в матчах на вылет, причем каждый раунд состоит из двух встреч.

Турнир был упразднён в 2022 году в связи с расширением Лиги чемпионов КОНКАКАФ в 2024 году.

Официальное название турнира — Scotiabank CONCACAF League, по титульному спонсору — Scotiabank.

Формат 
Всего в Лиге КОНКАКАФ участвуют 22 команды: 18 из Центральной Америки (от 7 ассоциаций), 3 из Карибского бассейна (от 2 или 3 ассоциаций) и 1 из Северной Америки (от 1 ассоциации).

Финалы

Победители и финалисты

По странам

Примечания